Лукиа́н Антиохи́йский (; ум. в 312 году) — пресвитер, богослов, один из первых редакторов Библии. Почитается как святой в лике преподобномучеников, память в Православной церкви совершается 15 октября (по юлианскому календарю), в Католической церкви — 7 января, 15 октября, 28 октября.

Биография 
Лукиан родился в сирийском городе Самосате. В 12-летнем возрасте он остался сиротой. Лукиан раздал имущество нищим, а сам пошёл в город Эдессу в школу к исповеднику Макарию, под руководством которого изучал Священное Писание и учился подвижнической жизни. Согласно сообщению Александра Александрийского, в Антиохии Лукиан учился у ересиарха Павла Самосатского. Лукиан Антиохийский считается одним из основоположников Антиохийской богословской школы, в которой учились многие будущие деятели арианства, включая самого Ария.

Главной заслугой Лукиана стала работа по выверке и редактированию греческих библейских текстов, в частности он тщательно сверил Септуагинту с еврейским оригиналом, восстановив испорченные переписчиками фрагменты. Вариант ветхозаветного текста Лукиана получил название «Лукианова рецензия».

По сообщению Евсевия Кесарийского, в Великое гонение при императоре Максимине святой Лукиан был схвачен по доносу. Советники императора сказали ему, что, увидев лицо святого, он и сам рискует стать христианином. Услышав эти предостережения, император побоялся говорить с Лукианом с глазу на глаз и во время их беседы находился за ширмой. В ходе разговора император понял, что святой ни при каких обстоятельствах не отречётся с Христа. Лукиан был отправлен в никомидийскую темницу, где в течение 9 лет укреплял бывших с ним христиан в исповедничестве, убеждая их не бояться мучений и смерти. От продолжительных пыток и голода святой Лукиан скончался в заключении.

Евсевий Кесарийский следующим образом отзывается о Лукиане в «Церковной истории»: 

Согласно житию, перед смертью, желая причаститься на праздник Богоявления, прикованный цепями к ложу мученик-пресвитер совершил на своей груди литургию, и все христиане, находившиеся в темнице, причастились. Тело святого Лукиана было брошено в море, но, согласно житию, написанному Симеоном Метафрастом, через несколько дней дельфин вынес его на берег, и верующие похоронили его.Иероним Стридонский  пишет о том, что Лукиан был человеком огромного таланта, прилежно изучал Священное Писание, написал книгу «О вере» и был похоронен в Вифинии, в городе Геленополисе. Константин Великий построил в честь Лукиана церковь в Геленополисе

«Символ Лукиана» 
Лукиан был включён в каталоге общецерковных святых уже в IV веке и на всем протяжении IV века считался специальным мучеником и авторитетом всех противников Никейского Символа веры. Партия учеников и почитателей Лукиана, связанная школьными воспоминаниями и единством богословских тенденций, которая образовалась ещё до 325 года, до Никейского собора, ещё больше сплотилась после Собора.
Во главе этой партии стоял Евсевий Никомидийский, в неё вошли непосредственные ученики Лукиана — сам Евсевий, и его товарищи Феогнис, Марий Халкидонский, Леонтий Антиохийский, Патрофил Скифопольский; и  представители второго поколения «лукианистов» — Георгий Александрийский, Урзакий и Валент, ученики Ария и несколько других епископов. Все это были люди, выдававшиеся богословским образованием, славившиеся диалектикой и в церковных кругах Востока пользовавшиеся влиянием. На Антиохийском соборе в 341 году лукианисты приняли четыре вероучительные формулы. Первая, третья и четвёртая были быстро забыты, но вторая формула, которую Антиохийский собор издал под названием «Символ Лукиана» долго сохраняла своё влияние в реакционных кружках. «Символ Лукиана» был повторён в Анкире, Селевкий, на соборах при императоре Юлиане, затем в Лампсаке и Карии, и иногда, как бы в противоположность вере 318-ти отцов, назывался верой 97-ми отцов.

См. также 
Арий — ученик Лукиана Антиохийского, один из ранних ересиархов, основоположник арианства.
 Павел Самосатский — учитель Лукиана, был осужден как ересиарх на Антиохийском соборе (268).

Примечания

Литература 
 
 Пролог 
 ВЕЛИКИЕ МИНЕИ ЧЕТЬИ, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Октябрь, дни 4-18. СПб., 1874 кол. 1044
 Минея. Октябрь. 15 октября. Преподобнаго Евфимия Новаго, Солунскаго (†889), и святаго преподобномученика Лукиана, пресвитера Великия Антиохии (†312)

 иноязычная
 Μεγας συναξαριστης. 15 Οκτωβρίου. Ὁ Ἅγιος Λουκιανὸς ὁ Ἱερομάρτυρας Πρεσβύτερος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας
 PG 117, p. 109 (Минологий Василия II)
 Τῌ ΙΕ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Λουκιανοῦ, Πρεσβυτέρου τῆς Μεγάλης Ἀντιοχείας.

Ссылки 
 Преподобномученик Лукиан, пресвитер Антиохийский на сайте Православие.Ru
 Сидоров А. И. Святой Лукиан Антиохийский и его ученики // «Азбука веры», интернет-портал.

Преподобномученики
Арианство
Святые Единой Церкви
Христианские святые III века
Христианские святые IV века